Cet article présente les personnages de la série télévisée américaine .

Personnages principaux 
Les personnages sont listés dans l'ordre où ils sont crédités dans la série.

Klaus Mikaelson 
 Interprété par Joseph Morgan et Aiden Fleurs (jeune)

 Personnage principal de Vampire Diaries dans les saisons 3 et 4, et invité dans les saisons 2, 5 et 7
 Personnage principal de The Originals dans les saisons 1, 2, 3, 4 et 5

Dans Vampire Diaries 

Communément appelé Klaus, il est l'antagoniste principal des saisons 2 et 3. Il fait partie des Originels, les premiers vampires, qui existent depuis plus de mille ans (ils étaient humains pendant le ). On apprend lors d'un flashback de son frère Elijah, que leur mère, une puissante sorcière, avait trompé leur père avec un loup-garou, faisant ainsi de Klaus le seul hybride vampire/loup-garou. Cependant son côté loup-garou avait été enfoui par sa propre mère, honteuse de sa faute, via une malédiction dite « de la Pierre de Lune ». Pour libérer sa part de loup-garou, il doit sacrifier dans un rituel un vampire, un loup-garou et un double Petrova.

Pendant des siècles, il a fait croire aux deux espèces surnaturelles qu’il s’agissait d’un sort qui, une fois brisé, permettra soit aux vampires de sortir en plein jour, soit aux loups-garous de se transformer quand ils le désireront. De ce fait, les deux espèces ont activement participé à retrouver un double Petrova. Katherine était le premier sosie qu'il a trouvé, mais elle s'est fait transformer pour devenir inutile au rituel et s’est enfuie avec la Pierre de Lune. Il tue Elena Gilbert.

Dans The Originals 
Niklaus Mikaelson retourne à la Nouvelle-Orléans pour détrôner l'un de ses anciens protégés, Marcel, qui règne sur la ville qu'il a créée en son absence. Klaus est également surpris de voir que Marcel est toujours en vie alors qu'il le pensait mort lors de l'incendie en 1920 qui a brulé la ville entière.

À son retour, Klaus s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé : les sorcières n'ont plus le droit de pratiquer de la magie, les loups-garous ont été exclus de la ville et les vampires règnent à présent en maîtres. Il apprend également qu'un enfant a été conçu à la suite d'une aventure qu'il a eue avec Hayley Marshall, une louve-garou.

Elijah Mikaelson 
 Interprété par Daniel Gillies et Perry Cox (jeune)
 Personnage récurrent de Vampire Diaries dans les saisons 2, 3 et 4, invité dans la saison 5
 Personnage principal de The Originals dans les saisons 1, 2, 3, 4 et 5

Dans Vampire Diaries 

Introduit lors de la deuxième saison, Elijah fait partie des Vampires Originels, âgés de plus de . Cette famille est très puissante, et ses membres ne peuvent être tués que par un humain, et ce à l'aide d'une dague unique en argent massif trempée dans les cendres du Vieux Chêne Blanc (l'arbre qui fut utilisé dans le rituel de création des Originels et qui leur permit de devenir immortels). Ils restent morts tant que cette dague reste plantée dans leur cœur et reviennent à la vie dès lors qu'elle est retirée et il existe également une autre arme, un pieu en chêne blanc qui peut les tuer définitivement.

Courtois, loyal, respectueux, ambitieux, Elijah est doté d'un immense sens de l'honneur qui le caractérise, de même que sa très grande compassion envers les humains. Lui et son frère Klaus étaient amoureux de Tatia (double Petrova) puis à peu près cinq cents ans plus tard il tombe amoureux de Katherina Petrova. Bien qu'extrêmement puissant et redouté par la plupart des vampires, il peut se montrer également incroyablement bon et généreux envers les personnes qui le méritent, malgré les circonstances qui le poussent souvent à commettre des actes violents pour servir une cause plus noble. Autrefois très proche de son frère Klaus, Elijah l'a longtemps soutenu dans son projet de briser sa malédiction hybride, jusqu'à ce que Klaus décide de pourchasser le reste de leur fratrie, et de les « tuer » pour qu'aucun ne l'empêche de réaliser son but. Désirant que leur famille soit avant tout réunie, Elijah demande plus tard à Klaus de les réveiller, mais ce dernier lui ment alors en affirmant avoir jeté leurs corps à la mer, pour qu'ils ne soient jamais retrouvés, au grand désespoir d'Elijah. À la suite de cela, Elijah décide de stopper son frère coûte que coûte, au nom de leur famille.

Dans The Originals 
Elijah accompagne Klaus à La Nouvelle-Orléans afin de détrôner Marcel, il découvrira que Hayley est enceinte de Klaus. Là-bas, il tombera amoureux de cette dernière. Pendant un temps, il prendra la tête de la ville.

Rebekah Mikaelson 
 Interprétée par Claire Holt, Maisie Richardson-Sellers (en tant que sorcière) et Callie McClincy (jeune)

 Personnage récurrent de Vampire Diaries dans les saisons 3, 4, et invitée dans la saison 5
 Personnage principal de The Originals dans la saison 1,  invitée dans les saisons 2 et 3 et récurrente dans les saisons 4 et 5.
Invitée de Legacies dans les épisodes 5 et 15 de la saison 4.

Dans Vampire Diaries 
Jeune sœur de Klaus et d'Elijah, Rebekah a plus de . Il y a mille ans, elle était une jeune fille romantique qui aimait la vie et sa famille. Elle est changée en vampire avec le reste de sa famille à l'âge de 18 ans. De nature capricieuse, Rebekah semble peu impressionnable et n'hésite pas à se battre pour ce qu'elle veut. Particulièrement attachée à son frère Niklaus (qu'elle surnomme Nik) depuis l'enfance, elle l'a soutenu pendant des siècles dans sa quête de créer sa propre race hybride, l'accompagnant partout où il allait et ce bien qu'il soit traqué sans relâche par Mikael. Rencontrant Stefan à Chicago dans les années 1920, elle tombera amoureuse de lui et désirera s'établir sur place avec lui, abandonnant ainsi Klaus. Ce dernier décide alors de la poignarder avec une dague, et la met dans un cercueil afin de la garder près de lui.

Klaus réveillera Rebekah 90 ans plus tard, en 2010, afin qu'elle l'aide à comprendre pourquoi il ne parvient pas à créer d'hybrides. Une fois son objectif atteint, Klaus l'abandonne à Mystic Falls afin de parcourir seul les routes à la recherche de loups-garous pour en faire des hybrides. Elena lui révélera plus tard que Klaus est responsable du meurtre de leur mère et qu'il lui a fait croire pendant des années à la culpabilité de Mikael afin de ne pas la perdre. Anéantie, Rebekah aidera alors Mikael et les frères Salvatore à établir un plan pour tuer Klaus, sans pour autant faire entièrement confiance à Mikael, qu'elle juge instable et responsable de la destruction de leur famille. Elena la poignardera de nouveau avec une dague, doutant de sa détermination à tuer son frère, puis confira sa dépouille à Klaus peu après son retour à Mystic Falls. Elle est ensuite libérée par Elijah, en même temps que ses frères Kol et Finn.

Dans The Originals 
Au cours de la première saison de The Originals, elle devient utile à ses frères et sœurs, dont Hayley (qui est enceinte de sa nièce). Elle ravive aussi sa romance avec Marcel, avec qui elle était en couple dans les années 1800, mais ils ont rompu après que Klaus ait découvert qu'elle avait révélé à Mikael qu'il se trouvait à La Nouvelle Orléans. Il tente alors de tuer Rebekah avec le pieu de chêne blanc. Elle quittera la ville par la suite. À la fin de la première saison, Rebekah revient à La Nouvelle-Orléans. Klaus, sans aucune autre option, donne à Rebekah, sa nouvelle fille bébé, Hope. Il lui dit qu'elle est la seule personne de confiance pour la garder en sécurité. Elle quitte la ville avec Hope.

Elle apparaît dans le premier épisode de la saison 2, où l'on voit ici raconter une histoire à Hope tout en prenant soin d'elle. Plus tard dans la saison 2, elle est de retour avec Hope, de peur que sa mère les aient trouvés. Elle renoue avec Hayley et Klaus, les aidant à protéger leur fille d'Esther. Elle est alors piégée par Kol, qui l'emprisonne dans le corps de la sorcière Eva Sinclair, corps qu'elle conserve jusqu'au début de la saison suivante mais aide à vaincre Dahlia. Elle est par la suite empoisonnée par un virus qu'il la rend incontrôlable et finit par se poignarder elle-même afin d'éviter que la malédiction ne s'accomplisse. Plus tard, elle est envoyée, en compagnie de Kol, Elijah et Freya dans un monde intemporel créé par Freya en attendant le réveil de Klaus. De cette façon, Hayley aura le temps de chercher les antidotes pour guérir leurs différentes afflictions.

Dans le finale de la série Rebekah décide qu’elle prendra le remède pour redevenir humaine lorsque Damon Salvatore mourra puisque le remède coule dans les veines de ce dernier. Elle et Marcel sont désormais fiancé et heureux ensemble.

Dans Legacies 

Elle réapparaît dans la saison 4 pour venir en aide à sa nièce Hope qui est devenue Tribride (mi-vampire, mi-sorcière, mi-loup-garou) et qui a éteint son humanité à la suite de la mort de son petit ami. Elle tente de raisonner Hope, sans succès. Elle est donc forcée de lui planter une dague dans le cœur dans le but de la ramener à la Nouvelle-Orléans mais un homme lui brise la nuque et réveille Hope. À son réveil Rebekah se retrouve face à Hope et cette dernière l’avertit de la laisser tranquille au risque qu’elle s’en prenne à elle. Rebekah, impuissante face à Hope, la regarde partir. On la revoit plus tard dans la saison, cette fois-ci accompagnée de Freya, Marcel et Kol, lors d’un repas de famille en l’honneur de Klaus. Hope devient instable à la suite des paroles de sa famille et parvient à faire revenir son humanité.

Hayley Marshall-Kenner 
 Interprétée par Phoebe Tonkin
 Personnage récurrent de Vampire Diaries dans la saison 4
 Personnage principal de The Originals dans les saisons 1, 2, 3, 4 et 5

Dans Vampire Diaries 
Hayley est une jeune loup-garou qui a aidé Tyler et les autres hybrides liés à Klaus à se débarrasser de ce lien. De plus, elle aide Shane à accomplir un massacre afin d'obtenir en retour des informations sur ses vrais parents. Plus tard, elle couchera avec Klaus et tombera enceinte d'une petite fille.

Dans The Originals 
Au cours de la première saison, Hayley a eu des ennuis à faire face à sa grossesse et a d'abord tenté d'avorter. Elle a aussi des sentiments pour Elijah, qui partage les mêmes sentiments. Elle aide la meute dont elle est la descendante dans le Bayou, après que Marcel ait contraint une sorcière à jeter une malédiction sur eux pour les garder dans leurs formes de loups. Mais cette malédiction sera brisé après que Céleste ait jeté un sort. Hayley essaie aussi de trouver les véritables identités de ses parents biologiques. Elle est tuée par Monique Deveraux dans le dernier épisode de la saison 1 après avoir donné naissance à sa fille, Hope. Elle se réveille plus tard pendant sa transition d'hybride parce que le sang de sa fille hybride est resté dans son organisme. Elle va au cimetière pour aider Klaus et Elijah à retrouver Geneviève et son bébé. Elle poignarde et tue Geneviève pour se venger de sa tentative de meurtre sur sa fille Hope. Il convient de noter que même si elle est devenue un hybride, Hayley n'est pas liée aux Vampires Originels. Son côté loup-garou sera mis en dormance dans l'épisode 6 de la saison 5, ce qui la transformera en simple vampire. Elle se suicidera dans ce même épisode tuant avec elle, Greta Sienna lors d'une confrontation en s'exposant à la lumière du soleil.

Hope Mikaelson 

 Interprétée par Danielle Rose Russell et Summer Fontana (jeune)
 Personnage principal de The Originals dans les saisons 4 et 5
Personnage principal de Legacies depuis la saison 1

Hope Andrea Mikaelson est la fille tribride à la fois vampire, loup-garou et sorcière de Klaus Mikaelson et de Hayley Marshall. Elle est ainsi la nièce de Freya, Finn, Elijah, Kol , Henrik et Rebekah. 

À la fin de la saison 4, Hope est envoyé à Mystic Falls pour étudier la magie à l'internat Salvatore Boarding School for the Young & Gifted dirigé par Alaric Saltzman et  Caroline Forbes. 

Elle évolue par la suite dans le spin-off Legacies centré sur son personnage : Hope Mikaelson.

Marcel Gérard 
 Interprété par Charles Michael Davis et McCarrie McCausland (jeune)
 Invité de Vampire Diaries dans la saison 4
 Personnage principal de The Originals dans les saisons 1, 2, 3, 4 et 5.
 Invité de Legacies dans l’épisode 15 de la saison 4.

Marcellus "Marcel" Gérard est ancien protégé de Klaus et un vampire qu'il a transformé au début des années 1800. Marcel applique un système de règles lors de sa création du Vieux Carrée à La Nouvelle-Orléans, dont il s'est autoproclamé roi, que tous les habitants surnaturels doivent respecter. Dans Sinners and Saints, il s'est révélé être un protagoniste quand protégé Davina des sorcières, en les empêchant de la tuer. Il a renoncé à son trône, après que Klaus ait commencé à tuer ses acolytes vampires. Après qu'il a été que lui et Rebekah aient utilisé la sorcière Geneviève afin de conduire Mikael jusqu'à La Nouvelle Orléans en 1919, il exilé du Vieux Carrée par Elijah sous peine de mort.

À la fin de la saison 1, Marcel se bat contre Klaus et est mordu. Mourant, il tente de concevoir un plan pour obtenir le sang de Klaus pour lui et ses amis vampires afin de guérir. Il tue Monique qui est sur le point de tuer Hope. Il la kidnappe et la ramène à la cour de vampires. Klaus le suit et donne Marcel son sang et le guérit. À la fin, Marcel aide Klaus en trouvant un bébé mort-né, et va dire aux loups-garous que c'est le bébé d'Hayley et de Klaus.

Marcel a combattu pendant la Première Guerre mondiale, où a servi dans le  régiment d'infanterie, également connu sous le nom Hellfighters Harlem. Il prend le commandement de l'unité après la mort de leur chef et transforme ses hommes en vampires alors qu'ils étaient en train de mourir d'une attaque au gaz. Au moment de sa libération en 1919, Marcel avait le grade de caporal et a reçu la une Médaille de la Victoire, une  et le .

Dans Mensonges et conséquences, Marcel devient un Vampire Originel amélioré après avoir pris le sérum extrait du cœur d'Aurora.

Dans le finale de la série, Marcel est désormais fiancé a Rebekah.

Camille O'Connell 

 Interprété par Leah Pipes
 Invitée de Vampire Diaries dans la saison 4
 Personnage principal de The Originals dans les saisons 1, 2, 3 et invitée dans les saisons 4 et 5
Camille "Cami" O'Connell est une barmade qui est fasciné par la question de savoir si les gens peuvent être nés mauvais. Après un événement incroyablement tragique dans sa famille, Cami devient étudiante en psychologie afin d'étudier le comportement humain, dans l'espoir de prouver que les gens ne sont pas mauvais, qu'il y a toujours de l'espoir. Sa fixation sur le sujet pourrait bien expliquer son lien avec Klaus, mais Cami ne sait pas que dans coin de La Nouvelle-Orléans vivent des êtres surnaturels qui marchent sur la ligne entre bien et le mal. Elle et partage avec lui une relation amour-haine avec Klaus, qui pourrait avoir des sentiments pour elle. Elle a aussi eu une brève romance avec Marcel. Son oncle Kieran est victime d'une malédiction et quand il devient fou, Cami demande à Klaus de le transformer en vampire dans l'espoir de le guérir. Cela échouera et son oncle mourra. Après sa mort, elle obtient une clé, dans un appartement que son oncle possédait. Elle découvre une chambre secrète remplie d'armes surnaturelles et des livres.

Dans la saison 2, Cami essaie de se concentrer sur ses études et rencontre son nouveau conseiller, qui n'est que Finn Mikaelson dans le corps de Vincent Griffith. Plus tard, elle découvre la vérité sur lui et s'allie avec les vampires et les loups-garous parce ce qu'elle sent qu'il a un béguin pour elle.

Dans la saison 3, sa relation avec Klaus s'intensifie et ils coucheront ensemble dans l'épisode 9. Elle est tuée quelques instants plus tard par Aurora. En réalité, cette dernière l'a hypnotisée afin qu'elle se tranche la gorge elle-même. Alors que Klaus continue de serrer son cadavre, elle revient miraculeusement à la vie et on comprend qu'Aurora lui avait fait avaler une fiole de son sang afin qu'elle se transforme en vampire. Ayant achevée sa transition, Cami devient rapidement incontrôlable et Klaus l'aide à s'adapter à ce nouveau mode de vie. À la fin de l'épisode 18, elle se fait mordre au bras par Lucien, une créature hybride et dont la morsure est mortelle et agit vite. Il n'y a aucun remède. Dans l'épisode 19, malgré tous les éléments magiques envisageables, dont notamment le sang de Lucien et de Hope utilisés en vain, Cami finit par mourir définitivement et paisiblement dans le bras de Klaus, ce qui plonge chaque membre des Mikaelson dans un profond chagrin. Elle est enterrée au début de l'épisode 21, (en même temps que Davina Claire).

Davina Claire 
 Interprétée par Danielle Campbell
 Personnage principal de The Originals dans les saisons 1, 2 et 3 et invitée dans les saisons 4 et 5

Davina Claire est une sorcière âgée de 16 ans au début de la série, originaire de la congrégation du Vieux Carré. Avant le début de la série elle est choisie pour participer au rituel de la Moisson, un rituel magique ayant pour but de renforcer les pouvoirs des Ancêtres. Pour accomplir le rituel, les sorcières du Vieux Carré tuent trois des amies de Davina, mais cette dernière est sauvée in extremis par Marcel Gerard, qui la prend sous son aile et en vient à la considérer comme sa fille. Davina vit cachée des sorcières de sa congrégation qui veulent la tuer pour terminer la Moisson. Elle aide Marcel à contrôler la ville et notamment les sorcières. Elle se dresse contre les Originels et en veut beaucoup à Klaus qui a tué Tim, un de ses amis. Elle devient amie avec un des vampires de Marcel, Josh Rozsa. Ses pouvoirs s'amplifient lors de la saison 1 et elle ne les contrôle plus, devenant une menace pour la ville et pour ses proches. Malgré tous les efforts de Marcel pour la garder en vie, elle accepte d'accomplir la mission qui lui a été donnée : compléter la moisson et se sacrifier pour sauver La Nouvelle-Orléans. Malheureusement, quand elle est morte, ses pouvoirs ne sont pas retournés à la Terre car ils ont été volés par Céleste Dubois. Après la mort de Céleste, Davina a été ressuscitée. On apprend que les Ancêtres étaient furieux contre elle et l'ont longuement tourmentée quand elle était morte. Ses relations avec sa congrégation étant tendues, elle finit par la quitter. Dans le dernier épisode de la première saison, Davina vole le pieux de chêne blanc (seule arme capable de tuer un Originel) et ramène Mikael d'entre les morts, et le contrôle grâce à un bracelet qui est un objet occulte. Elle veut son aide pour pouvoir tuer Klaus.

Dans la saison 2, Davina essaie de trouver un moyen d'annuler le lien d'asservissement liant le destin de Marcel et Josh à celui de Klaus afin que Mikael le tue sans que ses amis en subissent les conséquences. Dans un magasin de disques, elle rencontre Kaleb Westphall et commence à se lier avec lui, ignorant qu'il est en réalité Kol Mikaelson. Elle a encore Mikael sous son contrôle et lors d'un rendez-vous avec Kaleb/Kol, ils se font attaquer par les loups-garous à la recherche du pieu de chêne blanc. Parce qu'Elijah et Klaus ont découvert que Mikael était de retour, Davina part se cacher dans une cabane. Elle demande à Mikael de lui apprendre à se défendre afin d'être plus forte, mais se blesse et appelle Kaleb/Kol pour qu'il l'aide à se soigner. Klaus les trouve et les attaque, et elle se heurte à la tête. Elle tente de terminer son sort pour dissocier la vie de Marcel et Josh à celle de Klaus et en canalisant les pouvoirs de Kaleb, elle découvre qu'il est en réalité Kol. N'ayant plus confiance en lui elle accepte tout de même une alliance provisoire pour trouver le moyen de tuer Klaus. Kol lui apprendra des sorts anciens et d'autres formes de magie comme la Kemiya. Tous deux s'affairent à fabriquer une dague spéciale pour endormir Klaus. Petit à petit, et à force de passer du temps ensemble, Kol et Davina tombent amoureux mais leur relation sera de courte durée car Kol décède dans l'épisode 14 de la saison 2, après que son frère Finn l'ait maudit. Ils danseront une dernière fois ensemble dans le cimetière avant qu'il ne meurt dans les bras de Rebekah.

Après son décès, Davina est prête à tout pour le ressusciter, quitte à faire alliance avec son pire ennemi Klaus qui a en sa possession les cendres du corps originel de Kol. Elle l'aide alors avec Mikael contre Dahlia et obtient ce qu'elle veut. Elle se met alors à travailler sans relâche pour trouver un sort assez puissant pour ramener Kol à la vie avec l'aide de Vincent. On remarque alors qu'elle dort peu et qu'elle ne mange pas afin de se concentrer sur son objectif premier : ramener Kol. Elle fait remarquer à Rebekah qu'elle a bien vite oublié la promesse qu'elle avait faite à son frère. Elle se fait kidnapper par Eva Sinclair mais est sauvée par Marcel et Vincent. Elle s'éloignera de Marcel, lui reprochant qu'il n'a pas été là lorsqu'elle en avait le plus besoin. Elle deviendra la nouvelle régente des neuf congrégations de la Nouvelle-Orléans, encouragée par Vincent et afin d'avoir le pouvoir de ressusciter Kol. Elle sera une nouvelle fois trahie par les Mikaelson quand ils remplaceront les cendres de Kol par celles d'Esther afin qu'elle la ramène à la vie pour détruire Dahlia. Après cet échec elle sera furieuse contre les Mikaelson.

Dans la saison 3, elle est toujours régente et demande de l'aide à Hayley pour mettre fin à une revolte au sein des sorciers, lui demandant d'assassiner l'instigatrice. Mais cela tourne en masacre et se retourne contre Davina qui est bannie. Elle rejoint alors la congrégation du Strix (une société ancienne de vampires qui avait été fondée par Elijah il y a 900 ans), les Sœurs afin de ramener Kol. Chez les Strix elle rompt le lien d'asservissement entre Klaus et sa lignée et parvient à ramener Kol à la vie dans l'épisode 14. Leur relation amoureuse s'intensifie, Kol prend la défense de Davina auprès de sa famille, notamment contre Klaus qui souhaite la tuer. Cependant les Ancêtres haïssent toujours Davina et prennent le contrôle du corps de Kol pour la tuer. Kol, Marcel et Vincent feront tout pour la ramener mais elle sera une nouvelle fois sacrifiée par Elijah et Freya, ce que Kol et Marcel ne pardonneront jamais. Elle réapparait en fantôme pour aider Kol et Vincent à se débarrasser des Ancêtres et fait ses adieux à Kol, lui confiant un denrier message pour Josh et Marcel C'est sa dernière apparition en tant que personnage principal.

Dans la saison 4, Marcel, Josh et Kol continuent de pleurer sa perte. Vincent fait appel à son esprit pour réaliser une Moisson afin de rétablir le lien avec les Ancêtres, ayant besoin de leurs pouvoirs pour combattre le Néant. Elle accepte et devient la gardienne du pouvoir des Ancêtres. Davina apparaît à Klaus et Hayley pour leur apprendre les origines du Néant et les aider à la combattre. Davina s'apprête à tuer Klaus pour arrêter le Néant mais Hope l'en empêche. Peu de temps après, le Néant la ressuscite et lie sa vie à la sienne, afin d'obliger Kol à travailler pour elle. Après avoir été libérée du lien par Hope, Davina dit au revoir à Josh et quitte la Nouvelle-Orléans avec Kol. Dans le final de la saison, ce dernier prévoit de la demander en mariage à San Francisco.

Dans la saison 5, Davina est mariée et heureuse avec Kol. Elle revient à la Nouvelle-Orléans dans l'épisode 11 pour aider Hope dont la vie est menacée par le pouvoir du Néant et assisté au mariage de Freya et Keelin. Elle apparaît dans le dernier épisode de la série seulement en photo et sur le tableau que Hope peint de la famille Mikaelson.

Vincent Griffith 
 Interprété par Yusuf Gatewood
 Personnage principal de The Originals dans les saisons 2, 3, 4 et 5
Vincent Griffith est un sorcier très puissant, qui est un ancien membre de la congrégation du Treme, il était auparavant marié à Eva Sinclair. Finn Mikaelson prend possession de son corps durant une grande partie de la saison 2. Lorsque Vincent revient enfin à lui, il s'aperçoit que Finn a fait beaucoup de mal aux habitants de la Nouvelle Orléans dans son corps et Vincent se sent coupable. Il renonce donc à ses pouvoirs de sorcier pour un temps. Quand la régente des neuf congrégations de la Nouvelle-Orléans meurt, il refuse de prendre sa place, mais encourage Davina à se présenter candidate au poste. Dans la saison 3, il devient très proche de Davina Claire et de Camille O'Connell. Il devient au cours de cette saison le régent des congrégations après le bannissement de Davina. Il finit par se rebeller contre les Ancêtres après que ceux-ci assassinent Davina. Il s'allie ensuite à Marcel pour faire tomber les Mikaelson et assurer la paix dans la ville. Confronté à la menace du Néant à qui il avait autrefois prêté allégeance, il s'allie à ses ennemis pour la vaincre. Il se rapproche de Hayley, Josh et Freya dans les sept ans entre la saison 4 et la saison 5. Il finit par fonder une famille avec Freya et Keelin.

Freya Mikaelson 
 Interprétée par Riley Voelkel
 Personnage principal de The Originals dans les saisons 3, 4 et 5 et récurrent dans la saison 2
 Invitée de Legacies dans l’épisode 6 de la saison 2 et dans les épisodes 3 et 15 de la saison 4.

Freya Mikaelson est le premier enfant de Mikael et Esther, la sœur aînée de Finn, Elijah, Kol, Rebekah, et Henrik, la demi-sœur maternelle de Niklaus, et la tante paternelle de la fille de Klaus avec Hayley Marshall, Hope Mikaelson.

Elle est un personnage principal de The Originals. Freya est née à la fin du  d'un guerrier viking nommé Mikael et de son épouse Esther. Ses parents se sont rencontrés après que sa mère a été capturée lors d'un raid viking, et est tombée amoureuse avant de se marier. Freya était leur premier enfant. Sa naissance a été le résultat d'un accord de sa mère fait avec sa tante, Dahlia, qui a utilisé la magie pour rendre Esther, qui était stérile, capable d'avoir ses propres enfants. Elle était, selon Esther, la prunelle des yeux de Mikael. Cependant, quand elle avait cinq ans, Freya a été prise par sa tante dans le cadre de l'offre d'Esther. Esther était enceinte d'Elijah et sa vie suivante était indécise. Esther a affirmé qu'elle était la victime de la peste afin de dissimuler ce qu'elle et Dahlia avaient fait, ce qui a obligé Mikael et Esther à se déplacer de la Norvège à un village dans une "terre mystique" loin dans le Nouveau Monde, qui a été appelé plus tard Mystic Falls.

Ils se sont déplacés chez l'amie et mentor d'Esther, une sorcière nommée Ayana, qui leur a dit que les habitants étaient extrêmement sains et avaient augmenté leur force et leur vitesse. Ces villageois se sont plus tard révélés être des loups-garous. Dans l'époque moderne, Freya a été mentionnée par Elijah, quand il a expliqué à Elena que sa mère et son père eurent sept enfants, et encore par Rebekah, quand elle a raconté à Elena l'histoire de sa famille. Rebekah a expliqué que leurs parents avaient perdu un enfant en Europe à cause de la peste, et que plus tard, Esther, Mikael et Ayana se sont rendus à Mystic Falls, où Mikael et Esther ont finalement eu le reste de leurs enfants, à l'exception de Finn et Elijah, qui sont nés dans le Vieux Monde. Il a également été dit que la mort de Freya est ce qui fait que Mikael est devenu si cruel et abusif, comme elle était son enfant préféré.

Dans Le Poids de la haine, il a été révélé que Freya n'avait pas été tuée par la peste, mais a été donnée à Dahlia comme moyen de paiement pour inverser l'infertilité d'Esther et lui permettre d'avoir des enfants. Le marché stipulait qu'Esther devait donner à Dahlia Freya, son enfant premier-né, ainsi que le premier né de chacun de ses enfants, et chaque premier enfant né ensuite, aussi longtemps que la ligne d'Esther durera. Dahlia a utilisé un sort afin d'augmenter sa puissance, tout en liant la puissance de Freya à la sienne. Freya a vécu sous le joug de Dahlia pendant de nombreuses années, apparemment en tant que membre de son couvent, mais en réalité, Freya n'était qu'une esclave. Dahlia a manipulé l'esprit de Freya, en lui disant que sa mère ne voulait plus d'elle, et que Dahlia était tout ce qu'elle avait. Lorsque Dahlia a appris qu'Esther avait transformé ses enfants en vampires, et donc avait terminé sa lignée, le poids des plans de Dahlia est tombé sur Freya, qui a juré qu'elle ne tomberait jamais amoureuse, ou n'aurait jamais d'enfant, afin d'épargner à tout enfant le sort d'être la propriété de Dahlia.

Freya a rencontré et est tombée amoureuse d'un homme nommé Mathias, et un enfant a vu le jour de leur amour. Ils ont tenté d'échapper à Dahlia, cependant, elle les a facilement retrouvés, et a tué l'amant de Freya. Effondrée et révoltée, Freya a bu un poison mortel pour se tuer elle et son fils à naître, afin qu'ils puissent être libres.

Cependant, à sa grande horreur, elle a découvert qu'une partie du rituel du sort d'immortalité a empêché son suicide, cependant, le sort n'ayant pas été jeté sur l'enfant de Freya, il était, lui, réellement mort, laissant Freya dévastée.

En 1914, elle se lie d'amitié avec Kol, elle était son invitée lors d'une fête de Noël avec sa famille. À cette occasion, Rebekah reconnaissant Freya comme la sorcière que Kol avait amenée, l'a approchée.

Cela a été la première fois que les deux sœurs Mikaelson se sont rencontrées, et Rebekah ne savait pas qu'elle avait rencontré sa sœur aînée jusqu'à un siècle plus tard, quand elles se sont toutes deux échappées de l'asile aux sorcières ensemble.

En 2015, Freya se réveille de son siècle de sommeil dans une maison piégée, entourée par toute une bande de sorciers et sorcières. Elle retrouve Rebekah, prisonnière du corps de Eva Sinclair. Ensemble, les deux sœurs arrivent à s'échapper. Plus tard, elle retrouve sa famille, qui semble l'accepter, à l’exception de Klaus, qui reste éternellement sur ses gardes et est devenu paranoïaque. Mais Dahlia est en chemin et ils doivent s'unir pour la contrer. Freya finit par tuer sa mère par vengeance. À la fin de la saison, ils arrivent à anéantir définitivement Dahlia et Esther. Elle offre à Rebekah une chance de vivre une vie humaine comblée et ramenant à la vie le corps de Eva Sinclair.

Dans la saison 3, elle fait partie intégrante de la famille Mikaelson et s'est enfin faite accepter par les siens, même par Klaus. Ses pouvoirs et ses connaissances sont des atouts majeurs pour contrer toutes les personnes qui cherchent à éliminer Klaus, Elijah et Rebekah. Dans le dernier épisode de la saison, elle est empoisonnée par un des sbires de Marcel et agonise, tout comme ses frères Kol et Elijah, mordus par Marcel. Elle utilise alors un sort pour lier sa vie et celle de ses frères et sœurs à celle de Klaus grâce au sacrifice de ce dernier. Sitôt Klaus poignardé, tous les Mikaelson (Freya, Elijah, Rebekah et Kol) tombent dans un profond sommeil tandis que leur esprits sont envoyés dans un monde intemporel créé par Freya en attendant le réveil de Klaus. Étant tous immortels, ils ne pourront pas mourir et Hayley aura le temps de chercher les antidotes pour guérir leurs différentes afflictions. Plus tard, Hayley quitte la Nouvelle-Orléans avec Hope, à bord d'un camion transportant les cercueils de la famille Mikaelson.

Dans la saison 4, Freya tombe amoureuse d'une femme prénommée Keelin.

Dans la saison 5, elle et keelin se marient.

Sophie Deveraux 
 Interprété par Daniella Pineda
 Invitée de Vampire Diairies dans la saison 4
 Personnage principal de The Originals dans la saison 1
Sophie Deveraux est une sorcière. Dans le passé, elle était une fille légère qui aimait faire la fête et ne se souciait pas beaucoup de sorcellerie. Cependant, 8 mois avant le début de la série , elle regardait sa nièce, Monique Deveraux, mourant dans le cimetière pour un rituel sacrificiel qui permet aux sorcières de La Nouvelle-Orléans de tirer la puissance de leurs ancêtres. Après cela, elle est devenue obsédée par le but de tuer Davina afin qu'elle puisse compléter le rituel et ramener sa nièce d'entre les morts. Sophie a clairement fait savoir qu'elle fera tout ce qu'il faut pour atteindre son but, ce qui rend dangereux le fait de l'avoir comme ennemie. Elle a été tuée par sa nièce, Monique.

Personnages récurrents 
Ce qui suit est la liste des personnages récurrents dans la série. Ils sont énumérés dans l'ordre dans lequel ils sont apparues à l'écran.

Josh Rozsa 
 Interprété par Steven Krueger
 Présent dans les saisons 1, 2, 3, 4 et 5
Josh est un vampire homosexuel. Il est l'un des hommes de main de Marcel. En tant qu'être humain, il était le meilleur ami avec une fille nommée Tina. Josh est allé à La Nouvelle Orléans avec Tina et a été invité à une fête, il a été accueilli par Marcel. Josh et Tina ont ensuite été attaqués par des vampires et ont été gravement blessés. Klaus a découvert que du sang de vampire étaient présents dans leur organisme et il leur finalement brisé la nuque. Le lendemain, Marcel a jeté une pièce de monnaie par terre pour que le premier l'attrape ; le gagnant resterait comme vampire et l'autre serait tué. Tina a fini par saisir la pièce de monnaie, mais l'exercice s'est révélé être un test de loyauté ; elle a échoué. Tina a été tué, et Josh a été autorisé à vivre comme un vampire.

Il a été révélé plus tard que juste après que Josh ait été transformé en vampire, Klaus Mikaelson a brisé la nuque et celui de son ami pour créer des espions pour lui-même contre Marcel et son empire. Une fois que Josh a terminé sa transition en vampire, Klaus l'obligeait à être son espion, ses yeux et ses oreilles. Josh semblait être un espion efficace pour lui en l'aidant à drainer un vampire de veine de Vénus le meilleur ami de Marcel, Thierry. Mais après avoir été arrête par Davina, il a trahi Klaus et l'a envoyé dans une embuscade. Après cela, il est resté caché de Klaus.

Josh a rencontré Davina après que Marcel son histoire avec Klaus, il demande Davina de lui enlever son hypnose afin qu'il puisse travailler comme son espion. Davina promet de le protéger de Klaus.

Dans la saison 2, Josh vit au loft de Marcel avec le reste des nouveaux vampires. Le loft est soudainement envahi par les loups-garous portant des anneaux de nuit, ils les contraignent à quitter le Vieux Carrée. Il commencera à sortir avec un loup-garou nommé Aiden, en secret. Les deux décident de laisser leurs différends de côté et de s'aimer.

Josh et Aiden commencent à se voir romantiquement et en secret, inquiets que leurs groupes respectifs découvrir leur relation vampire-loup-garou et leur homosexualité.

Dans Gonna Set Your Flag on Fire quand le reste des vampires et loups-garous sont pris au piège dans la concession de Marcel par le sort d'une sorcière, Josh et Aiden reconnaissent pleinement leur relation. Un peu plus tard, Josh se confie à Marcel sur sa romance avec Aiden, qui le soutient pleinement.

Dans l'épisode I Love you Goodbye, Josh décide enfin de rendre publique son histoire avec Aiden quand ils assistent tous deux assister au mariage de Hayley et Jackson.

Dans l'épisode City in the Sea, Aiden est brutalement assassiné par Dahlia qui lui arrache le cœur dans une tentative pour diviser davantage les loups-garous et vampires. Plus tard, Josh assiste à l'enterrement de Aiden dans le Bayou aux côtés des autres loups-garous en dépit des tensions encore persistantes entre les deux groupes surnaturels.

Diego 

 Interprété par Eka Darville
 Invité dans la saison 4 de Vampire Diaries
 Présent dans la saison 1 de The Originals
Diego était un humain qui a ensuite été transformé en vampire, probablement engendré par Marcel Gérard. Il est l'un des gardes de Marcel, et est membre du cercle intime de ce dernier, qui possède une bague de jour. Il est fidèle à Marcel et ses amis ; l'un de ses amis proches est Thierry Vanchure. Tout comme Thierry, Diego n'aime pas, ni ne fait confiance aux Originels.

Dans The Originals, Diego semblait être l'un des défenseurs plus proches de Marcel quand Klaus a commencé à l'attaquer. Il a déclaré qu'il ne répond qu'à Marcel, et sa fidélité à Marcel est si forte qu'il a osé tenir tête à Klaus.

À la fin de la première saison, Diego et les autres vampires sont attaqués par un groupe de loups-garous en utilisant des pierres mystiques pour accéder à leur pleine puissance et en fuyant, il est pris en embuscade et mordu. Alors que Diego et les autres agonisait dans la cour, Mikael vient et draine les vampires de tout leur sang, ce qui permet au venin de loup-garou de se répandre plus rapidement.

Kieran O'Connell 

 Interprété par Todd Stashwick
 Présent dans la saison 1
Le Père Kieran O'Connell est l'oncle de Cami et prêtre de l'église locale, la paroisse Sainte-Anne, et le représentant de la faction humaine à La Nouvelle Orléans. Il est respecté par Klaus pour montrer aucune crainte envers lui, se tenant même debout devant lui. Après avoir été ensorcelé par les sorcières, il est transformé en vampire par Klaus à la volonté de Cami, en espérant que cela va briser la malédiction. Elle semble d'abord être couronnée de succès mais Kieran souhaite plutôt que d'achever la transition de vampire. Malheureusement la malédiction persiste et rend Kieran fou. Il essaye de tuer Cami mais Klaus lui brise la nuque, mettant ainsi fin à sa vie et à sa folie.

Thierry Vanchure 
 Interprété par Callard Harris
 Invité dans la saison 4 de Vampire Diaries
 Présent dans la saison 1 de The Originals
Thierry Vanchure était une fois un humain dans les années 1940. Marcel trouva Thierry Vanchure pendant la Seconde Guerre mondiale. Thierry se vidait de son sang en dehors d'un hôpital. Marcel l'a transformé peu de temps après. Il a été fidèle à Marcel depuis, et est devenu son ami le plus proche et son bras droit.

Dans The Originals, Thierry est l'un des membres du cercle intérieur de Marcel. Lorsque Marcel dit Klaus qu'il est désormais le roi de La Nouvelle-Orléans, et que Klaus n'est plus rien, Klaus mord Thierry et l'infecte d'une morsure hybride, Il est plus tard tué par Elijah, qui lui arrache le cœur, une forme d'avertissement à l'égard de Marcel.

Mikael Mikaelson 
 Interprété par Sebastian Roché et Isaiah Stratton (jeune)
 Invitée dans la saison 3 de Vampire Diaries
 Invitée dans la saison 1, 2, 4 et 5  de The Originals
C'est le père de la famille des Originels. Ne supportant pas la faiblesse et étant très exigeant, il était d'une sévérité sans égale avec ses enfants et en particulier avec Klaus. Propriétaire de terres en Europe de l'Est vers l'an 972 , Mikael était également un puissant guerrier viking prônant l'honneur et la loi du plus fort, ne tolérant aucune faiblesse de la part de ses fils. Il s'établit avec sa famille sur le Nouveau Continent, dans la région de l'actuelle ville de Mystic Falls, de nombreux siècles avant sa découverte par les explorateurs européens, afin d'échapper à la peste qui ravage sa terre natale et qui a déjà coûté la vie à son premier enfant.
Après avoir été tué par Klaus dans la troisième saison de Vampire Diaries, il est ressuscité par Davina dans le dernier épisode de la saison 1, juste au moment où l'Autre Côté est sur le point de s'effondrer. Cependant, la jeune sorcière le retient captif grâce à sa magie. Au début de la saison suivante, échappant au contrôle de Davina, il pourchasse Klaus sans relâche, armé du pieu en chêne blanc mais il se fait neutraliser par le poignard de Papa Tunde. Il réapparaît dans l'épisode 15 et retrouve Freya, sa fille bien-aimée, qu'il croyait morte de la peste mille ans auparavant. Dans l'épisode 18, il s'allie contre toute attente avec Klaus dans le but de contrer Dahlia, la sœur d'Esther. Il est une nouvelle fois tué par Klaus avec le pieu de chêne blanc, sous les yeux impuissants de Freya. Ses cendres sont ensuite utilisées pour fabriquer l'arme capable de contrer définitivement Dahlia.

Esther Mikaelson 
 Interprétée par Alice Evans, Natalie Dreyfuss, Sonja Sohn et Hayley McCarthy (jeune)
 Invitée dans la saison 3 de Vampire Diaries
 Invitée dans la saison 1 et 2 de The Originals
Esther est la mère des Originels, c'est elle qui les a transformés en vampire. Elle a été tuée par Klaus, mais quand elle est réveillée par Bonnie et sa mère, elle arrive avec un plan pour tuer ses enfants. Elle est de nouveau tuée par Alaric.

Elle revient dans la saison 2 de The Originals sous une forme humaine accompagnée de Finn et Kol pour tuer Klaus. Elle est l'une des antagonistes principales de la saison. Elle cherche à manipuler ses fils, dont Elijah, pour les rendre à nouveau mortels, chose que Klaus répugne. Elle prend possession du corps de plusieurs sorcières et conserve toujours un temps d'avance sur Klaus et Elijah. Lorsqu'elle apprend l'existence de la fille de Klaus, Hope, elle cherche à l'éliminer afin d’empêcher le retour de sa sœur Dahlia. Mais Klaus et Rebekah arrive à la piéger en lui faisant posséder pour toujours le corps d'une sorcière et la transforme en vampire, la race qu'Esther exècre par-dessus tout. Ils l'enferment ensuite dans un caveau où Finn, possédant le corps du sorcier Vincent Griffith refuse de la délivrer. On apprend que mille ans auparavant, Esther avait passé un pacte avec sa sœur Dahlia, sorcière la plus puissante de tous les temps, qui lui permettait d'enfanter. En retour, sa sœur réclamerait le premier-né de chaque génération d'Esther jusqu'à la fin des temps. Le premier-né d'Esther fut une fille prénommée Freya. Cinq ans plus tard, alors qu'Esther était enceinte de son troisième enfant (Elijah), Dahlia enlève Freya et l'emmène avec elle, malgré les supplications de sa sœur. Esther a affirmé qu'elle était la victime d'un fléau afin de dissimuler ce qu'elle et Dahlia avait fait, ce qui a causé à Mikael et Esther de se déplacer de la Norvège à un village dans une "terre mystique" loin dans le Nouveau Monde, qui a été appelé plus tard Mystic Falls.
Quelque temps plus tard, Freya débarque à la Nouvelle-Orléans et rend visite à sa mère dans son caveau. Furieuse et vengeresse, Freya tue sa mère en détruisant son corps actuel.
Dans le dernier épisode de la saison, le corps originel d'Esther est brûlé par Klaus et Rebekah. Avec ses cendres et le rituel de Davina (non consenti par celle-ci), bien qu'à contrecœur, les Mikaelson font ressusciter Esther une nouvelle fois dans le seul but de contrer une fois pour toutes Dahlia. À la fin de l'épisode, les deux sœurs se confrontent enfin. Afin d'éviter la mort de ses derniers enfants, Esther détourne l'intention de Dahlia et Klaus en profite pour poignarder les deux sorcières en même temps et les tuer définitivement. Esther et Dahlia, s'étant pardonné, meurent en paix dans les bras l'une de l'autre.

Kol Mikaelson 
 Interprété par Nathaniel Buzolic et Daniel Sharman
 Invité dans les saisons 3, 4 et 5 de Vampire Diaries
 Invité dans les saisons 1 et 2 puis récurrent depuis la saison 3 de The Originals
Invité de Legacies dans l’ épisode 15 de la saison 4.

Kol est le benjamin de la fratrie Mikaelson, et l'un des membres le plus incontrôlable, sadique et violent. Un comportement qui choque même Klaus, qui décide de l'enfermer dans un cercueil en le poignardant avec une dague. Néanmoins, il entretient une relation amicale avec Rebekah et respecte profondément Elijah. En revanche, il méprise Finn au-delà de l'imaginable. Dans la saison 3 de Vampire Diaries, il est libéré de son cercueil par son frère Elijah. Il reproche au trio formé par Elijah, Klaus et Rebekah d'être toujours mis à l'écart, et en est devenu très amer. Il est tué par Jérémy Gilbert au cours de la quatrième saison, ce qui attriste fortement Klaus, contre toute attente.

Dans le dernier épisode de la saison 1 de The Originals, il est ramené à la vie avec Finn par leur mère Esther. Dans la saison 2, les trois Mikaelson ressuscités prennent alors possession de corps de sorcier. Ayant pris possession du corps du sorcier Kaleb Westphall. Il ne supporte pas d'obéir aux ordres d'Esther et se rapproche de Klaus, Elijah et Rebekah. Il piège cette dernière en l'enfermant dans le corps de la sorcière Eva Sinclair. Il rencontre la jeune sorcière Davina Claire et tombe amoureux d'elle, et est même étonné d'éprouver des sentiments humains pour la première fois de sa vie. Il fait également la connaissance de Freya, sa sœur perdue. Il est tué peu après par son propre frère Finn, qui l'emprisonne dans le corps de Kaleb. Il meurt entouré de ses frères Klaus et Elijah, ainsi que de ses sœurs Freya et Rebekah.

Dans la troisième saison, il est ressuscité par Davina à la fin de l'épisode 14. Mais les Ancêtres le rendent incontrôlable et lui font attaquer de jeunes humaines en le piégeant à l’intérieur de la ville. Rendu fou par sa soif, Kol finit par tuer Davina en lui déchirant le cou. Il ne se pardonnera pas son geste. Dans l'épisode 22, il se fait mordre par Marcel et agonise, tout comme Elijah et Freya. Pour sauver sa fratrie, Freya utilise le sang et la dague de sa sœur afin de lier la vie de toute leur famille à celle de Klaus grâce au sacrifice de ce dernier. Tous les Mikaelson (Freya, Elijah, Rebekah et Kol) tombent dans un profond sommeil tandis que leurs esprits sont envoyés dans un monde intemporel créé par Freya en attendant le réveil de Klaus. Étant tous immortels, ils ne pourront pas mourir et Hayley aura le temps de chercher les antidotes pour guérir leurs différentes afflictions.

Finn Mikaelson 
 Interprété par Casper Zafer et Yusuf Gatewood
 Invité dans la saison 3 de Vampire Diaries
 Invité dans les saisons 1, 2 et 3 de The Originals
Finn est le second de la fratrie Mikaelson. Méprisé par ses frères et sœur qui le considère comme "terriblement ennuyeux", il reste néanmoins fidèle à sa mère Esther. Il est poignardé par Klaus, qui l'enferme ensuite dans un cercueil pendant plus de 900 ans. Dans la saison 3 de Vampire Diaries, il est libéré de son cercueil par son frère Elijah. Ne souhaitant pas être proche de ses frères et sœur, il obéit aveuglement aux ordres de sa mère Esther et déteste particulièrement sa condition de vampire. Il aide d'ailleurs sa mère dans son projet de l'extinction de la race vampirique et se porte même volontaire pour accomplir l'ultime sacrifice. Il est tué peu après par Matt Donovan, qui le poignarde avec un pieu de chêne blanc.

Dans le dernier épisode de la saison 1 de The Originals, il est ramené à la vie avec Kol par leur mère Esther. Dans la saison 2, les trois Mikaelson ressuscités prennent alors possession de corps de sorcier. Ayant pris possession du corps du sorcier Vincent Griffith, il effectue le sale boulot pour sa mère et obéit aux moindre de ses ordres, n'hésitant pas à rentrer en conflit avec ses autres frères. Il protège et défend sa mère par tous les moyens et supporte les railleries de Kol qui le traite de "lèche-cul". Il aide Esther dans son projet d'éradiquer les vampires de la Terre, race que Finn et sa mère exècrent par-dessus tout. Cependant, lorsqu'il s'aperçoit que sa mère s'est laissé transformée en vampire, il refuse de lui prêter main-forte et lui tourne le dos, la traitant d'hypocrite. Toujours sous l'identité de Vincent Griffith, il persécute sans relâche ses frères et sœur dans le but de les éliminer. Il découvre par la suite que la fille de Klaus est toujours en vie et tente de s'en prendre à elle. Il est alors piégé par Elijah, qui fait exploser le corps de Vincent. Mais il est "ramené à la vie" par les pouvoirs de Freya. Cette dernière libère alors le corps de Vincent de l'emprise de Finn et emprisonne l'âme de ce dernier dans un talisman qu'elle porte à son cou. Mais Finn a eu le temps d'assassiner froidement son frère Kol avant de se faire neutraliser par Freya.

Dans la troisième saison, la fin de l'épisode 15, il est ressuscité par les Ancêtres en tant que Vampire Originel en même temps que son frère Kol. Finn avoue ensuite à ses frères qu'il souhaite habiter un corps de sorcier afin d'échapper à une vie de vampire éternel. Mais son plan est contrecarré par Davina, qui l'emprisonne éternellement dans son corps actuel. Dans l'épisode 17, de retour à Mystic Falls avec Elijah, il se fait mordre au cou par un vampire du nom de Lucien. La morsure, s'avérant mortelle, agit comme une morsure de loup-garou mais en beaucoup plus rapide. Rentrant à la Nouvelle Orléans, Klaus administre en urgence son sang guérisseur à son frère. Mais il s'avère que le sang de Klaus est inefficace contre la morsure de Lucien. Finn succombe finalement de sa blessure, entouré de ses frères et de sa sœur. Plus tard, ils lui offrent des funérailles dignes de ce nom en dispersant ses cendres dans la rivière où même Kol est présent.

Dahlia 
 Interprétée par Claudia Black et Kristin Erickson (jeune)
 Invitée dans la saison 2 de The Originals
Dahlia est la sœur aînée d'Esther ainsi que la plus puissante des sorcières de tous les temps. Elle est l'antagoniste principale de la seconde moitié de la saison 2. Au , Dahlia et sa sœur voyagent seules lorsqu'elles sont capturées par une tribu viking, où Esther tombe amoureuse de leur geôlier, un Viking dénommé Mikael, que Dahlia qualifie de "brute épaisse". Aux yeux de Dahlia, Esther a brisé la devise ancestrale de leur famille "pour toujours et à jamais" en l'abandonnant pour épouser Mikael, ce qui a rendu la sorcière très rancunière envers sa jeune sœur. Plusieurs mois après le mariage, vers 972 , Dahlia accepta d'utiliser la magie pour aider sa sœur Esther à enfanter mais qu'en échange, elle réclamerait le premier-né de chaque génération d'Esther jusqu'à la fin des temps. Le premier-né d'Esther fut une fille prénommée Freya. Cinq ans plus tard, vers 977 , alors qu'Esther était enceinte de son troisième enfant (Elijah), Dahlia enlève Freya et l'emmène avec elle, malgré les supplications de sa sœur. Esther a affirmé qu'elle était la victime d'un fléau afin de dissimuler ce qu'elle et Dahlia avait fait, ce qui a causé à Mikael et Esther de se déplacer de la Norvège à un village dans une "terre mystique" loin dans le Nouveau Monde, qui a été appelé plus tard Mystic Falls. De son côté, Dahlia a pris sa nièce en charge et a commencé à la former à la magie, en utilisant un sort afin d'augmenter sa puissance, tout en liant la puissance de Freya à la sienne. Freya a vécu sous le joug de Dahlia pendant de nombreuses années, apparemment en tant que membre de son couvent, mais en réalité, Freya n'était qu'une esclave. Dahlia devint invincible et incontrôlable. Ayant été menacé de bannissement par le chef d'un village voisin pour avoir pratiqué la sorcellerie, Dahlia décida d'en faire un exemple et tua, d'un revers de main, tous les habitants du village.
Dahlia a manipulé l'esprit de Freya, en lui disant que sa mère ne voulait plus d'elle, et que Dahlia était tout ce qu'elle avait. Lorsque Dahlia a appris qu'Esther avait transformé ses enfants en vampires, et donc avait terminé sa lignée, le poids des plans de Dahlia est tombé sur Freya, qui a juré qu'elle ne tomberait jamais amoureuse, ou n'aurait d'enfant, afin d'épargner tout enfant d'être la propriété de Dahlia. Dahlia devient de plus en plus sévère et tenta de la contrôler en lui prenant toute liberté. Ainsi, elle créa un sort d'hibernation permettant de traverser les années sans subir les effets du temps, mais ne reste éveillée qu'une année par siècle. Depuis un peu plus de 1000 ans, Dahlia alterne des phases de 100 années de sommeil durant lesquelles son corps et ses pouvoirs se renforcent. Ayant fait subir le même sort à Freya, Dahlia chasse cette dernière depuis qu'elle a pris la fuite. Mais vers 1400, Freya a rencontré et est tombé amoureuse d'un homme nommé Mathias, et un enfant a vu le jour de leur amour. Ils ont tenté d'échapper à Dahlia, cependant, elle les a facilement retrouvés, et a tué l'amant de Freya. Déprimé et peinée, Freya a bu un poison mortel pour se tuer elle et son fils à naître, afin qu'ils puissent être libre. Cependant, à sa grande horreur, elle a découvert qu'une partie du rituel du sort d'immortalité a empêché son suicide, cependant, le sort n'ayant pas été jeté sur l'enfant de Freya, il était, lui, réellement mort, laissant Freya dévastée.

En 2015, sortant de son siècle d'hibernation, Dahlia débarque à la Nouvelle-Orléans pour traquer sa petite nièce, Hope Mikaelson, la fille de Klaus, (première et dernière-née de la génération suivante), qu'elle réclame en tant que du. Mais elle se heurte à la fratrie Mikaelson au grand complet ainsi qu'à Freya, qui compte bien empêcher cet enlèvement. Afin d'obtenir ce qui "lui revient de droit", Dahlia n'hésite pas à mettre la ville à feu et à sang, manipulant la tribu des sorcières, des loup-garou du Bayou et même certains vampires afin d'obliger Klaus à lui laisser sa fille. De ce fait, elle tue de sang-froid le loup-garou Aiden ainsi que la sorcière Joséphine LaRue, ce qui a pour effet de provoquer des affrontements hostiles entre les différentes tribus. Elle affronte à plusieurs reprises ses neveux et nièces mais les vainc facilement, du fait de sa toute puissance et de son invulnérabilité. Lors du dernier épisode de la saison, les Mikaelson arrivent enfin à fabriquer une arme (un poignard) capable de supprimer définitivement Dahlia. Pour cela, ils font ressusciter sa sœur Esther, seule personne au monde qui a transformé sa vie à jamais, la faisant devenir un être froid et amer et qui a changé son cœur en "un roc". Mais Dahlia se montre plus futée : elle récupère le pieu de chêne blanc (seule arme à pouvoir anéantir un Originel) et avec sa magie, le disloque en une centaine de copeaux de bois, qu'elle fait ensuite avaler de force à Klaus, Elijah et Rebekah. Elle est également sur le point de tuer Freya lorsqu'elle est interrompue par Esther. Après plus de 1000 ans, les deux sœurs se confrontent enfin. Afin d'éviter la mort de ses derniers enfants qui sont en train d'agoniser au sol, Esther détourne l'intention de sa sœur et Klaus en profite pour poignarder les deux sorcières en même temps et les tuer définitivement. Esther et Dahlia, s'étant pardonné, meurent en paix dans les bras l'une de l'autre.

Autres personnages

Saison 1 
 Genevieve (Elyse Levesque), une sorcière et une antagoniste mineure. Genevieve a été manipulée par Rebekah et Marcel. Elle devait faire venir Mikael à la Nouvelle-Orléans. Quand elle a découvert qu'elle a été manipulée, elle voulait prévenir Klaus mais a été tuée par Rebekah. C'était en 1919. Quand Genevieve est revenue à la vie par Sabine, elle a tout dit à Klaus et Rebekah a quitté la ville. Elle est devenue la chef des sorcières mais elle devait servie les ancêtres. Les ancêtres ont voulu que les sorcières tuent le bébé de Klaus et d'Hayley pour qu'elle soit consacrer avec les ancêtres. Avec Monique et Abigail, deux des filles de la moisson, elles font naitre le bébé et le kidnappent. La cérémonie est interrompue par Klaus, Hayley, Elijah et Marcel qui sauvent le bébé. Genevieve est poignardée par Hayley après la cérémonie alors que les ancêtres étaient déjà en train de la ramener à eux.
 Sabine Laurent / Celeste Dubois (Shannon Kane), une sorcière et une antagoniste majeure. Celeste et Elijah étaient en couple mais elle est morte à cause de Klaus en 1820. Elijah lui a pardonné et ne l'a pas vengé. Celeste a jeté un sort qui lui permettait de se réincarner dans un autre corps. Quand les Mikaelson sont revenus en ville. Elle était dans le corps de Sabine Laurent, une sorcière, amie de Sophie. C'est Sabine qui a ramené d'entre les morts des sorciers dont Genevieve a la place des filles de la moisson dont Monique et Davina. Elle voulait se venger des Mikaelson. Elle a lancé un sort sur le cimetière pour qu'il piège Klaus et Rebekah alors que celui-ci voulait la tuer. Elle s'est suicidée en pensant qu'elle se réincarnerait dans un autre corps. Mais Monique a lancé un sort et elle s'est retrouvée dans son corps d'origine qui était dans le cimetière. Elle se fait tuer par Elijah.
 Monique Deveraux (Yasmine Al-Bustami), une sorcière et une antagoniste mineure. Sorcière de 16 ans, c'est l'une des filles de la moisson. C'est la nièce de Sophie. Elle est revenue d'entre les morts après que Papa Tunde, un des sorciers ramenés par Sabine s'est fait tuer. Elle était devenue méchante envers Davina car selon elle, celle-ci a trahi les sorcières en aidant les vampires. Quand Sophie a voulu lui faire quitter la ville, elle la tue sous prétexte que c'était une traîtresse. Elle a été chargée par les ancêtres d'aider Genevieve à tuer le bébé de Klaus et d'Hayley. Elle est tuée par Marcel durant la cérémonie.
 Francesca Guerrera (Peta Sergeant), Elle était une femme d'affaires liée à la mafia. Descendante de la meute Guerrera chassée par Marcel au début du siècle, sa famille a changé de nom de famille pour Correa. Elle représentait le clan des humains quand Klaus devait faire des affaires. Elle a activé ses pouvoirs de loup-garou et est devenue chef des autres créatures surnaturelles rapidement car elle pensait que les Mikaelson étaient affaiblis à cause de la mort du bébé mais en réalité, il était avec Rebekah. Les Mikaelson ont lancé une attaque contre son clan de loup-garou. Elle prend la fuite en voiture mais elle est rapidement rattrapée par Hayley qui finit par la tuer.

Saison 2 
 Cassie (Natalie Dreyfuss), une des filles de la Moisson quand elle est revenue à la vie, Esther a pris possession de son corps. Après que celle-ci l'ait quittée, Cassie est devenue folle et a été envoyée dans une maison qui est une sorte d'hôpital psychiatrique pour sorcières. Quand Rebekah a été envoyée dans le corps d'Eva Sinclair, une des patientes de la maison, elle a demandé de l'aide à Cassie pour s'échapper. Mais elle l'a dénoncée aux chefs de la maison qui ont voulu la punir. Rebekah est sauvée par Freya, une autre patiente qui est en réalité sa sœur. Freya tue Cassie avec ses pouvoirs.
 Aiden (Colin Woodell), un loup-garou en couple avec Josh. Il est tué par Dahlia et a maquillé sa mort pour faire croire que c'est Klaus qui l'a tué. Elle voulait qu'il se fasse exclure par les autres pour mieux le manipuler.
 Gia (Nishi Munshi), une rockeuse jouant souvent de ses charmes et travaillant dans le milieu musical de La Nouvelle-Orléans. Elle a été transformée en vampire. Elle a eu une aventure avec Elijah. Elle est tuée par Klaus qui voulait se venger de son frère.
 Dahlia (Claudia Black), une des sorcières les plus puissantes de la série et une antagoniste majeure. C'est la sœur d'Esther. Elles ont passé un pacte. Esther devait lui céder son premier enfant ainsi que les premiers enfants de ses enfants. Dahlia a pris Freya, le premier enfant d'Esther et voulait prendre Hope, le premier enfant de Klaus. Elle est finalement tuée par ce dernier.
 Josephine Larue (Meg Foster), une des dirigeantes des sorcières et régente du couvent de La Nouvelle-Orléans. Elle est tuée par Dahlia qui prend possession de son corps par la suite qui veut faire passer un message aux Mikaelson. Klaus se met en colère et la décapite.

Saison 3 
 Lucien Castle (Andrew Lees), le premier vampire engendré de l'Histoire et un antagoniste majeur. Il est donc le tout premier vampire étant de la lignée de Klaus et a été engendré accidentellement par celui-ci au début des années 1000. Il a entendu parler de la prophétie annonçant la fin des Mikaelson et est venu à la Nouvelle-Orléans pour protéger Klaus. Mais il lui en voulait car celui-ci lui a volé Aurora, une fille dont il était amoureux à l'époque et qui est devenue vampire depuis. Il a créé un élixir qui l'a transformé en créature capable de tuer un originel et qui ne dépendait plus de sa lignée. Il tue Finn et Camille. Mais il est tué par Klaus quand ils se sont confrontés.
 Aurora de Martel (Rebecca Breeds), (également apparue dans Legacies dans les épisodes 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 de la 4). Une antagoniste mineure. Princesse française, elle a connu les Mikaelson au début des années 1000 à Marseille. Elle avait une histoire d'amour avec Klaus jusqu'à ce qu'elle découvre que c'est un vampire. Elle est le premier vampire appartenant à la lignée de Rebekah, accidentellement transformée par celle-ci, et également le second vampire de l'Histoire. Lucien, le premier vampire engendré par Klaus est amoureux d'elle. Elle est venue à la Nouvelle-Orléans pour protéger Rebekah de la prophétie mais aussi car elle est toujours amoureuse de Klaus. Elle est jalouse lorsqu’elle découvre que Klaus aime Camille et transforme donc cette dernière en Vampire pour se venger. Elle voulait également tuer Klaus par vengeance ainsi qu’Elijah pour empêcher son frère engendré par celui-ci de souffrir. Elle boit aussi l'élixir de Lucien mais sa transformation est empêchée par un piège manigancé par Camille et Hayley. Elle est finalement enfermée derrière de grosses dalles de pierres dans une petite pièce se trouvant dans la maison des Mikaelson et, ne pouvant donc plus se nourrir de sang humain, elle finira asséchée. Elle revient dans Legacies de manière récurrente. Alors sauvée par la Triade, Aurora a pour but de tuer Hope, devenue Tribride, afin de se venger de la famille Mikaelson, qu’elle méprise depuis 1000 ans. Elle arrive à échanger son âme avec celle de Hope et s’approprie le corps de la Tribride pendant un moment. Aurora s’allie à plusieurs personnes, notamment Lizzie, puis plus tard le Dieu Ken, où elle en profite pour lui demander de ressusciter son frère Tristan si ils parviennent à se débarrasser de Hope. Elle s’en prend également à Cleo qui est l’une des seules personnes à connaître l’arme qui permet de tuer un Tribride. 
 Tristan de Martel (Oliver Ackland), un antagoniste mineur. Prince français et grand frère d'Aurora, il est le troisième vampire de l’Histoire ainsi que le premier vampire engendré par Elijah qui voulait créer une société secrète de vampire qu’il a fini par quitter, Tristan en a alors pris le contrôle. Il est venu pour protéger Elijah. Il tombe dans un piège et est enfermé dans un conteneur par un sort. Le conteneur est jeté à la mer et Tristan se noie indéfiniment.
 Aya Al-Rashid (Tracy Ifeachor), cofondateur de la plus ancienne société de vampires de l'Histoire un antagoniste mineur. Engendrée par Elijah, elle a pris le pouvoir de la société après que Tristan ait été détrôné. Elle voulait ne plus dépendre d'un originel et à donc demandé à un groupe de sorcières de trouver un moyen de détruire les lignées. Davina en faisait partie. Aya a tué Jackson pour prendre son cœur pour le sort de destruction des lignés. Elle est touchée par la dague de la chasseuse Rayna Cruz qui poursuivait Stefan Salvatore et elle finit tuée par Hayley, voulant venger son mari
 Will Kinney (Jason Dohring), un détective humain, ami de Vincent et meilleur ami de Camille. Il enquêtait sur des meurtres commis par Lucien.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Liste des personnages de Vampire Diaries

Originals
The Originals